Folgende Höhlen sind unter dem Namen Zwergenhöhle (häufiger alternativer Name: Zwergenloch) bekannt:

 Zwergenhöhle (Lindlar)
 Zwergenhöhle (Herrenstrunden)
 Zwergenhöhle unterhalb der Schönen Höhe
 Zwergenhöhle (Bielefeld)
 Zwergenhöhle im Heiligenstädter Stadtwald
 Zwergenhöhle bei Könneckenrode
 Zwergenhöhle bei Hollenberg
 Zwergenhöhle (Wuppertal), nicht mehr existent

Zwergenlöcher:
 Skalky skřítků (Zwergenlöcher) bei Kyselka, Tschechien